n-butylacetaat
 isobutylacetaat
 sec-butylacetaat
 tert-butylacetaat